Ciambellano – titolo
 Lord gran ciambellano – uno dei Grandi ufficiali dello Stato (Regno Unito)